Pogonat (< pogon):
 Catherine Pogonat (en)
 Margareta Pogonat
 Petru Pogonat

Vezi și 
 Listă de nume românești - litera P

 pogon
 Pogoń (pl)

Nume de familie românești
Împrumuturi lingvistice din limbile slave